Кобилка () — рід комах з родини Саранових ряду Прямокрилих. Налічує близько 190 видів.

Види 

 Chorthippus abchasicus
 Chorthippus acroleucus
 Chorthippus aethalinus
 Chorthippus albomarginatus
 Chorthippus albonemus
 Chorthippus almoranus
 Chorthippus alxaensis
 Chorthippus amplilineatus
 Chorthippus amplimedilocus
 Chorthippus amplintersitus
 Chorthippus angulatus
 Chorthippus anomopterus
 Chorthippus antennalis
 Chorthippus aroliumulus
 Chorthippus atridorsus
 Chorthippus badachshani
 Chorthippus badius
 Chorthippus barbipes
 Chorthippus bellus
 Chorthippus biguttulus
 Chorthippus bilineatus
 Chorthippus brachypterus
 Chorthippus brevicornis
 Chorthippus brevipterus
 Chorthippus brunneus
 Chorthippus bruttius
 Chorthippus bucharicus
 Chorthippus burripes
 Chorthippus caliginosus
 Chorthippus campestris
 Chorthippus caporiaccoi
 Chorthippus cavilosus
 Chorthippus changbaishanensis
 Chorthippus changtunensis
 Chorthippus chapini
 Chorthippus chayuensis
 Chorthippus chinensis
 Chorthippus cialancensis
 Chorthippus conicaudatus
 Chorthippus curtipennis
 Chorthippus cypriotus
 Chorthippus daihinganlingensis
 Chorthippus daitongensis
 Chorthippus daixianensis
 Chorthippus darvazicus
 Chorthippus davatchii
 Chorthippus daweishanensis
 Chorthippus deginensis
 Chorthippus dichrous
 Chorthippus dierli
 Chorthippus dirshi
 Chorthippus dorsatus
 Chorthippus escalerai
 Chorthippus ezuoqiensis
 Chorthippus fallax
 Chorthippus ferghanensis
 Chorthippus flavabdomenus
 Chorthippus flavitibias
 Chorthippus flexivenus
 Chorthippus foveatus
 Chorthippus gansuensis
 Chorthippus geminus
 Chorthippus genheensis
 Chorthippus giganteus

 Chorthippus gongbuensis
 Chorthippus gongshanensis
 Chorthippus grahami
 Chorthippus guandishanensis
 Chorthippus haibeiensis
 Chorthippus halawuensis
 Chorthippus hammarstroemi
 Chorthippus heilongjiangensis
 Chorthippus helanshanensis
 Chorthippus hemipterus
 Chorthippus hengshanensis
 Chorthippus himalayanus
 Chorthippus hirtus
 Chorthippus horginensis
 Chorthippus horvathi
 Chorthippus hsiai
 Chorthippus hunanensis
 Chorthippus hyalinus
 Chorthippus hyrcanus
 Chorthippus ilkazi
 Chorthippus indus
 Chorthippus ingenitzkii
 Chorthippus intermedius
 Chorthippus jachontovi
 Chorthippus jacobsoni
 Chorthippus jilinensis
 Chorthippus jishishanensis
 Chorthippus johnseni
 Chorthippus jucundus
 Chorthippus jutlandica
 Chorthippus karatavicus
 Chorthippus karateghinicus
 Chorthippus keshanensis
 Chorthippus ketmenicus
 Chorthippus kirghizicus
 Chorthippus kiyosawai
 Chorthippus kusnetsovi
 Chorthippus labaumei
 Chorthippus lacustris
 Chorthippus latilifoveatus
 Chorthippus latipennis
 Chorthippus latisulcus
 Chorthippus leduensis
 Chorthippus longicornus
 Chorthippus longisonus
 Chorthippus loratus
 Chorthippus louguanensis
 Chorthippus luminosus
 Chorthippus maerkangensis
 Chorthippus maracandicus
 Chorthippus markamensis
 Chorthippus minutus
 Chorthippus mistshenkoi
 Chorthippus monilicornis
 Chorthippus montanus
 Chorthippus muktinathensis
 Chorthippus multipegus
 Chorthippus neipopennis
 Chorthippus nemus
 Chorthippus nepalensis
 Chorthippus nevadensis
 Chorthippus nigricanivenus
 Chorthippus ningwuensis
 Chorthippus nudus

 Chorthippus occidentalis
 Chorthippus oreophilus
 Chorthippus oschei
 Chorthippus parallelus
 Chorthippus parvulus
 Chorthippus pascuus
 Chorthippus pavlovskii
 Chorthippus peipingensis
 Chorthippus peneri
 Chorthippus pilipes
 Chorthippus plotnikovi
 Chorthippus pullus
 Chorthippus pygmaeus
 Chorthippus qilianshanensis
 Chorthippus qingzangensis
 Chorthippus robustus
 Chorthippus rubensabdomenis
 Chorthippus ruficornus
 Chorthippus rufifemurus
 Chorthippus rufipennis
 Chorthippus rufitibis
 Chorthippus saitzevi
 Chorthippus sanlanggothis
 Chorthippus satunini
 Chorthippus savalanicus
 Chorthippus saxatilis
 Chorthippus scalaris
 Chorthippus separatanus
 Chorthippus shantariensis
 Chorthippus shantungensis
 Chorthippus shenmuensis
 Chorthippus shennongjianensis
 Chorthippus shumakovi
 Chorthippus similis
 Chorthippus songoricus
 Chorthippus squamopennis
 Chorthippus supranimbus
 Chorthippus syriacus
 Chorthippus szijji
 Chorthippus tadzhicus
 Chorthippus taiyuanensis
 Chorthippus tianshanicus
 Chorthippus tiantengensis
 Chorthippus tibetanus
 Chorthippus transalajicus
 Chorthippus turanicus
 Chorthippus unicubitus
 Chorthippus uvarovi
 Chorthippus vicinus
 Chorthippus wuyishanensis
 Chorthippus xiangchengensis
 Chorthippus xiningensis
 Chorthippus xueshanensis
 Chorthippus xunhuaensis
 Chorthippus yanmenguanensis
 Chorthippus yanyuanensis
 Chorthippus yuanmowensis
 Chorthippus yuanshanensis
 Chorthippus yulingensis
 Chorthippus yunnanensis
 Chorthippus yunnaneus
 Chorthippus zaitsevi
 Chorthippus zhengi

Джерела 

Orthoptera Species File 

  

Кобилки (Chorthippus)
Роди прямокрилих